Periclimen, fill de Neleu

 Periclimen, fill de Posidó